Philippopolis o Filipópolis (en griego: Φιλιππούπολη) o "Ciudad de Filipo" puede referirse a:
 Nombre griego de la ciudad búlgara de Plovdiv.
 Nombre griego de la ciudad siria de Shahba.

Y también:
 Batalla de Philippopolis (1208), entre los ejércitos del Imperio Búlgaro y el Imperio Latino.
 Hermes de Philippopolis, uno de los Setenta Discípulos.
 Ducado de Philippopolis, ducado del Imperio Latino después de la desintegración del Imperio Bizantino.